Ronig ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ronig (1927–2019), römisch-katholischer Geistlicher und Kunsthistoriker
 Ludwig Egidius Ronig (1885–1959), deutscher Kunst- und Glasmaler

Ronig ist außerdem der Name eines Ortsteils der Ortsgemeinde Dattenberg im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz